Rosenovo (Boergas) - dorp in de Bulgaarse oblast Boergas
 Rosenovo (Dobritsj) - dorp in de Bulgaarse oblast Dobritsj